Le datong (大筒) est un instrument à cordes frottées de la famille des huqins.

 Datong (大同) est une ville de la province du Shanxi en Chine ;
 La Datong, une rivière de la province chinoise de Qinghai sous-affluent du fleuve Jaune ;
 Le district de Datong (大通) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Datong (大同) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian autonome hui et tu de Datong (大通) est une subdivision administrative de la province du Qinghai en Chine.
 Le Datong (cheval) est une race de chevaux chinoise

Homonymie de toponyme